Суперкубок Італії з футболу 1988 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 червня 1989 між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Сампдорією». «Мілан» переміг з рахунком 3-1 та став першим переможцем нового турніру.

Спершу планувалося провести матч у серпні 1988, але у зв'язку з Олімпійськими іграми, що проходили в цей період, було прийнято рішення перенести матч на червень 1989.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1988
1988 у футболі
Червень 1988
1988 в італійському спорті